Příjmení Zeithaml nosí více různých osobností:

 Richard Zeithaml (1916–?) – český a československý politik
 Vojtěch Zeithaml (1920–1980) – český fotbalista a sportovní funkcionář Sokola Hostouň

jiné
 Stadion Vojtěcha Zeithamla – fotbalový stadion v Hostouni

Podobná příjmení 
 Cajthaml
 Zeithammer